Кристиан У́льссон (; род. 25 января 1980; Гётеборг, Швеция) — шведский легкоатлет, который специализируется в тройном прыжке. Двукратный чемпион Европы в 2002 и 2006 годах. Двукратный чемпион мира в помещении и чемпион мира 2003 года на открытом воздухе. Чемпион Олимпийских игр 2004 года с результатом 17,79 м. Серебряный призёр соревнований Golden Gala 2011 года. Победитель всемирного легкоатлетического финала в 2003 и 2004 годах. Лучший легкоатлет Европы в 2003 и 2004 годах. На олимпийских играх 2000 года не смог выйти в финал.

Личный рекорд в тройном прыжке — 17,79.

Примечания

Ссылки 
 
 

Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Швеции
Чемпионы Европы по лёгкой атлетике
Прыгуны тройным Швеции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Знаменосцы на летних Олимпийских играх 2008 года